Same peut faire référence à :
 Le same, terme générique des langues sames, parlées par le peuple Saami ;
 Le same : peau de raie ou de requin recouvrant les poignées (tsuka) et fourreaux (saya) des sabres japonais, identique au galuchat occidental ;
 Same, ville du Timor oriental ;
 Same, village du Cameroun ;
 SAME, un constructeur italien de tracteurs agricoles, faisant partie de SAME Deutz-Fahr Group ;
 Samé, une ville antique de l'île de Céphalonie, en Grèce ;
 S-adénosylméthionine en biochimie ;
 Adolphe Lotin Same, pasteur baptiste camerounais.

Homonymie de toponyme